А́мбы (в переводе с амхарского — Горная крепость) — общее название плоских вершин Эфиопского нагорья в Африке, разделенных глубокими долинами.

Описание 

Они состоят преимущественно из горизонтально залегающих пластов пород, которые бронированы устойчивыми к денудации песчаниками или покровами базальтов. Это и обуславливает плосковершинную форму гор. Амбы расположены на высоте до 4 500 м.

Источники 

 Украинская советская энциклопедия, ред. Н. Бажан; 2-е издание. — К., 1974—1985.

География Эфиопии
Столовые горы